Az 1949-es férfi röplabda-világbajnokság volt a röplabdázás történetében az első férfi világbajnokság. A tornát 1949. szeptember 10. és szeptember 18. között rendezték Csehszlovákiában, Prágában. A világbajnokságon 10 válogatott vett részt. A vb-t a szovjet csapat nyerte, a magyar csapat hetedik helyezést ért el.

Lebonyolítás 
A tíz résztvevő egy négycsapatos és két háromcsapatos csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, a harmadik és negyedikek a 7–10. helyért játszhattak. A helyosztó csoportokban is körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoportok végeredménye egyben a torna végeredményét is jelentette.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–10. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 
 
 

Röplabda
F1949